Kategoria e Parë (1933) – była 4. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 5 zespołów. Sezon rozpoczął się 2 kwietnia, a zakończył 11 lipca 1933. Tytułu nie obroniła drużyna SK Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Skënderbeu Korçë. Tytuł króla strzelców zdobył Teufik Agaj, który w barwach Skënderbeu Korçë zdobył 7 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Albanian Superliga 1933, oocities.com, [dostęp: 2018-07-29].

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
1933 w piłce nożnej